Jurgenson ou Jürgenson (parfois Juergenson) est un nom de famille (signifiant fils de Jurgen, de Jürgen forme germanisée de Georges) d'origine germanique répandu à l'origine dans les pays baltes.

Personnalités 
Albert Jurgenson (1929-2002), monteur et scénariste français
 (1804-1841), philologue allemand de la Baltique
Friedrich Jürgenson (1903-1987), peintre et producteur suédois d'origine germano-estonienne
Luba Jurgenson (1958- ), traductrice d'origine estonienne née à Moscou, naturalisée française
Peter Jurgenson (1836-1903) éditeur musical russe d'origine germano-estonienne
Patronyme germanique